Lotus 109 je Lotusov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1994. Zasnoval ga je Chris Murphy in močno temelji na svojem predhodniku Lotusu 107. Imel je spremenjene stranske odprtine za hlajenje, krajšo medosno razdaljo in nižje težišče od predhodnika. Mugen pa je razvil lažji motor Mugen-Honda V10 z višjimi obrata glede na prejšnjo različico. Johnny Herbert je bil na nekaterih dirkah blizu uvrstitve med dobitnike točk, toda ob koncu sezone je moštvo Lotus bankrotiralo, tako da je 109 njihov zadnji dirkalnik Formule 1, ki je tudi dirkal, kajti v začetni fazi razvoja je bil tudi dirkalnik Lotus 112, ki je bil mišljen za sezono 1995.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) 

Lotus 109